Vinho
 Vinho ou Borgonha (cor)
Vinhó — localidade no concelho de Gouveia

Desambiguações de cores